Мейстріліга 1992—1993 — 2-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобула Норма.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Нікол (Таллінн) взяв участь у Кубку кубків 1993—1994 як переможець Кубку Естонії 1992—1993.
2. Клуб Кеемік (Кохтла-Ярве) був розпущений після закінчення сезону.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Мейстріліга на rsssf  

1992—1993
Естонія
Естонія